Paul Otto kan syfta på bland andra:

* Paul Otto (1846–1893), tysk skulptör
 Paul Otto (1878–1943), tysk skådespelare